

Botanique 
 Tournesol est le nom de plusieurs plantes dont les fleurs suivent la course du soleil :
 les hélianthes (Helianthus) (l'Hélianthe annuel principalement)
 les héliotropes (Heliotropium)
 le croton des teinturiers (Chrozophora tinctoria)

Divers 
 Tournesol est un satellite artificiel français lancé en 1971.
 Tournesol, Artistes à l’Hôpital, est une association française.
 Les Tournesols est un célèbre tableau de Vincent van Gogh.
 Les tournesols est une chanson de Marc Lavoine.
 Le professeur Tournesol est un personnage des Aventures de Tintin.
 Le prix Tournesol est un prix de bandes dessinées décerné chaque année depuis 1997 au festival international de la bande dessinée d'Angoulême.
 La teinture de tournesol désigne un réactif chimique à base de matière colorante bleue, en solution, qui a la propriété de virer au rouge en présence d'un acide. Cette teinture est extraite de nombreuses plantes dont le croton des teinturiers.
Le Mouvement Tournesol des Étudiants est un mouvement protestataire du  à Taïwan.

Flore (nom vernaculaire)
Asteraceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Nom de plante ambigu